Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue du Général-Eisenhower ou avenue Général-Eisenhower:

Avenue Général Eisenhower à Bruxelles

Avenue du Général-Eisenhower à Clamart
 Avenue du Général-Eisenhower à Hyères
 Avenue du Général-Eisenhower à Jullouville
 Avenue du Général-Eisenhower à Lyon
 Avenue du Général-Eisenhower à Paris
 Avenue du Général-Eisenhower à Pont-à-Mousson
 Avenue du Général-Eisenhower à Reims
 Avenue du Général-Eisenhower à Toulouse

Général-Eisenhower Avenue